Ripe est une ancienne commune d'Italie, désormais partie de la nouvelle commune de Trecastelli ;
RIPE - pour Réseaux IP Européens, est un forum européen d'opérateurs Internet ;
RIPE NCC est un registre régional d'adresses IP, créé initialement par la communauté RIPE.
Ripe est un album de Ben Lee.

Homonymie